Ładzin bezeichnet Orte in Polen
 Ładzin (Pajęczno), ein Dorf der Gmina Pajęczno, Woiwodschaft Łódź
 Ładzin (Wolin), ein Dorf der Gmina Wolin, Woiwodschaft Westpommern